Творець:

 Творець — той, хто створює щось.
 Творець — надприродна істота, що нібито створила світ; Бог.
 Творець відображень — збірка поезій американського поета-лауреата Стенлі Кюніца.

Примітки